Чемпионат Нидерландов по футболу 2002/2003 является 47 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 17 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ.

Турнирная таблица 

1 «Утрехт» пробился в Кубок УЕФА сезона 2003/04 как финалист Кубка.

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты плей-офф

Группа A

Группа B

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

2002/2003
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2002 году
Спорт в Нидерландах в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003